Masse har flere betydninger:

 Masse (fysik) – fysisk størrelse som oftest måles i SI-enheden kilogram.

 Masse (materiale) – en mængde af ensartet, tyktflydende eller formbart materiale.

Se også
 Kritisk masse – for et fissilt materiale, er den masse af materialet, der er påkrævet for, at en fission kan opretholde sig selv.
 En masse – (med fransk udtale) betyder i store mængder.
 Arvemasse – et fuldstændigt sæt gener for en organisme.
 Massefylde – er forholdet mellem et fysisk objekts masse og rumfang (kaldes også massetæthed, densitet eller vægtfylde).
 Massemord – at myrde et stort antal af personer.
 Biomasse – tørvægten af den totale mængde levende organismer på et areal.
 Finsk masseovn – en ovn, som har to forbrændningskamre; det normale og et lidt længere fremme i "S"-luftkanalen (også kaldes masseovn og russisk masseovn).
 Massemedie – fællesbetegnelse for aviser, radio, fjernsyn, film og lignende, som formidler nyheder, oplysning og underholdning til større grupper af mennesker.
 Massegrav – en grav, der indeholder mange, oftest uidentificerede lig.